Морской кадетский корпус в Бизерте при Русской эскадре в форте Джебель Кебир в Тунисе — уникальное закрытое начальное военно морское учебное заведение по программам Российской империи, адаптированных к французским условиям с полным пансионом, существовавшее с декабря 1920 по 1924 год, после эвакуации из Крыма и был продолжением Севастопольского морского кадетского корпуса.

История 
После прибытия в составе Русской эскадры в результате Крымской эвакуации в Бизерту, Тунис, Морской кадетский корпус из Севастополя был размещен в старом военном форте Джебель Кебир, это была неприступная крепость в скале, оставшаяся ещё от времен турецких завоеваний в Африке.
 
Корпус вывез с собой полное оборудование и церковную утварь. Программа обучения, учитывая особенности жизни в Тунисе была приспособлена к требованиям французской средней школы, так за счет уменьшения часов по артиллерии и минному делу, был сильно развернут курс высшей математики.
 
Отсутствие достаточного количества учебников и наличие многих хороших специалистов навело на мысль начать печатание литографическим способом собственных учебников… Печатались… целые курсы, главным образом по математике, в сотни страниц. Для этой цели использовали привезенную из Севастополя небольшую типографию.
 
Всего корпус дал 5 выпусков, включая первый в 1922 году, за это время было подготовлено 300 младших офицеров.

Профессорский корпус 
Семейных преподавателей поселили в лагере Сфаят, который находился в полукилометре от форта.
 
Среди педагогов были выпускники пяти университетов:
 Вице-адмирал Кедров, Михаил Александрович
 Вице-адмирал Герасимов, Александр Михайлович (адмирал)
 Контр-адмирал Беренс, Михаил Андреевич
 Контр-адмирал Машуков, Николай Николаевич
 Контр-адмирал Ворожейкин, Сергей Николаевич
 Генерал-лейтенант Оглоблинский, Константин Николаевич
 Капитан 1-го ранга Берг, Владимир Владимирович
 Капитан 1-го ранга Александров Н. Н.
 Капитан 1-го ранга Китицын, Михаил Александрович
 Капитан 1-го ранга Кольнер И. В.
 поручик Высочин В. И.
 мичман Парфенов Д. Д.
 Кнорринг, Николай Николаевич
 протоиерей Спасский, Георгий Александрович

Библиотека 
Её основу составили книги, привезенные из Севастополя — более 3000 томов, её отдельном бараке. В специальной переплетной мастерской реставрировали книги и изготавливали тетради для учащихся. Новые поступления прибывали из всех мест русского зарубежья.

Спорт 
Контр-адмирал Н. Н. Машуков через представительство международного Красного Креста в Париже получил специальные средства на спортивно-оздоровительную работу, было закуплено спортивное гимнастическое оборудование. Воспитанники увлекались футболом и баскетболом.

Дальнейшая судьба 
При поддержке графини С. В. Паниной в Праге были предоставлены стипендии для выпускников с целью продолжения образования в высших учебных заведениях. Благодаря помощи организации «Aide belge aux Russes» («Бельгийская помощь русским»), которую оказывал с 1921 года кардинал Мерсье, несколько русских моряков смогли продолжить свое образование в Бельгии. Пятеро из молодых выпускников Морского корпуса были приняты во французское морское училище в Бресте. Многие русские, прошедшие военно-морскую школу в Бизерте, служили затем во флотах Франции, Югославии и Австралии. Из выпуска 1923 года тридцать молодых людей стали студентами в вузах Праги и Парижа.

См. также 
 Русская эскадра
 Список чинов Морского ведомства, захороненных в Тунисе
 Храм Воскресения Христова (Тунис)
 Храм Александра Невского (Бизерта)
 Храм святителя Павла Исповедника (Бизерта)

Ссылки 
 Последние гардемарины (Морской корпус)

Источники 
 Колупаев В. Русские в Магрибе. Монография. М.: Издательство «Пашков дом», 2009. 415 с. илл. ISBN 978-5-7510-0435-4 Научное издание
 Колупаев В. Русский флот в Африке // Военно-исторический архив. М, N 8 (32) 2002. с. 26.
Русские эмигранты первой волны в Тунисе
Морской кадетский корпус
Кадетские корпуса Российской империи
Кадетские корпуса